Blahoslavená Tereza Portugalská (4. října 1175/1176, Coimbra – 18. června 1250, klášter Lorvão) byla leónská královna. Většinu života strávila jako řeholnice v rouše cisterciačky.

Životopis 
Byla nejstarší dcerou portugalského krále Sancha I. a jeho manželky Dulce, dcery barcelonského hraběte Ramona Berenguera IV. Roku 1191 byla provdána za mladého leónského krále Alfonse, svého vrstevníka a bratrance. Byla matkou tří dětí, syna Ferdinanda, který byl dědicem trůnu až do jeho smrti roku 1214, a dvou dcer.

Roku 1196 prohlásil papež Celestýn III. manželství s Alfonsem za neplatné z důvodu blízkého příbuzenství. Alfons se podruhé oženil, a to s dcerou kastilského krále Alfonse VII. Berenguelou, a z tohoto manželství měl další děti. I toto manželství však bylo rozvedeno, a to ze stejného důvodu jako svazek s Terezou.

Tereza se rozvodu vrátila do Portugalska, kde v Lorvão založila bedediktinský klášter (později přeměněný na větší cisterciácký klášter pro více než 300 řeholnic). Složila řeholní sliby a v klášteře žila do konce života.

V roce 1230 zemřel Terezin rozvedený manžel. Vzhledem k tomu, že z obou jeho manželství se narodilo několik dětí, vznikl spor, kdo by měl mít nárok zdědit trůn. Tereza přijela do Leónu a potvrdila, že její dcery si na trůn nečiní nároky, králem se tak stal Berenguelin syn Ferdinand.

Smrt a úcta 
Tereza zemřela v létě 1250. 13. prosince 1705 ji papež Klement XI. společně s její sestrou Sanchou blahořečil.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam světců a mučedníků katolické církve

Externí odkazy 
 

Tereza
Tereza
Tereza
Tereza
Tereza
Tereza
Narození v Coimbře
Narození 4. října
Narození ve 12. století
Úmrtí v roce 1250
Úmrtí 18. června
Pohřbení v klášteře Lorvão
Ženy